Csehország
 Věžky, település a Kroměříži járásban
 Věžky, település a Přerovi járásban